Gutenbergmuseum meint:

 Gutenberg-Museum in Mainz, Deutschland
 Gutenberg Museum in Freiburg im Üechtland, Schweiz